Tobacco Road (Eric Burdon), een verzamel-cd uit 2006 van Eric Burdon met muziek die hij in de jaren tachtig heeft opgenomen
Tobacco Road (film), een film uit 1941 onder regie van John Ford
Tobacco Road (Lou Rawls), een lp uit 1964 van Lou Rawls
Tobacco Road (nummer), een nummer geschreven door John D. Loudermilk en behalve door hem ook door diverse andere artiesten op de plaat gezet
Tobacco Road (roman), een roman uit 1932 van Erskine Caldwell
Tobacco Road (streek), het deel van North Carolina waar tabak wordt verbouwd
Tobacco Road (The Nashville Teens), een lp uit 1972 van The Nashville Teens of een verzamel-cd uit 2000 van dezelfde groep
Tobacco Road (toneelstuk), een toneelstuk van Jack Kirkland uit 1933